Эгмонт:

Персоналии 
 Эгмонты — нидерландский дворянский род, герцоги Гелдерна с 1423, графы с 1486.
 Ламораль, 4-й граф Эгмонт (1522—1568) — испанский военачальник и нидерландский государственный деятель.
 Эгмонт, Юстус ван (1601—1674) — фламандский живописец; парижский придворный художник (Жюст д’Эгмо́н).

В культуре 
 «Эгмонт» — трагедия Гёте (1788).
 «Эгмонт» — увертюра и девять музыкальных фрагментов Бетховена к трагедии Гёте (1809—1810).
 «Эгмонт-Россия» — российское издательство.

Топоним 
 Эгмонт — национальный парк в Новой Зеландии.
 Эгмонт Ки — национальный парк во Флориде (США).
 Острова Эгмонт в Архипелаге Чагос.